Hamm (Noordrijn-Westfalen), een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hamm (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts in het district Bitburg-Prüm
Hamm (Luxemburg), een stadsdeel van Luxemburg in het oosten van Luxemburg
Hamm (Sieg), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts in het district Altenkirchen
Hamm (Stolberg), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hamm (Toy Story), een personage uit Toy Story